Рафах:
 Рафах — (Rafiah,Rafah, у давнину Рафія) місто у Секторі Газа Палестинської автономії на кордоні з Єгиптом.
 Рафах — одна з провінцій Палестинської автономії.
 Рафах — місто у Єгипті на кордоні з Палестинською автономією.
 КПП Рафах — прикордонний пункт між Єгиптом та Сектором Газа.